Hestenes ist der Familienname folgender Personen:

David Hestenes (* 1933), US-amerikanischer Physiker
Magnus Hestenes (1906–1991), US-amerikanischer Mathematiker